Кур, Корка или Курка — одно из коларийских племён в Центральной Индии, существовавшее ещё к началу XX века.

Все курки были язычниками и, хотя со всех сторон были окружены дравидами и гондами, сохраняли свой коларийский язык — корку. Курки стояли на очень низкой ступени культурного развития и не знали письменности.

Словари их языка изданы в XIX веке в Индии британскими исследователями:
 у Далтона (Edward Tuite Dalton; 1815—1880), в труде «Descriptive Ethnology of Bengal» (Калькутта, 1872);
 у  (1817—1863) в труде «Aboriginal Tribes of Central Provinces» (Нагпур, 1866).

См. также 
 Кер (племя)

Примечания 

Племена Индии
XIX век в Индии